BSAC peut faire référence à:

 British South Africa Company, une société créée pour but la colonisation et l’exploitation économique des territoires situés au nord du Transvaal.
 British Sub-Aqua Club représente la majorité des clubs et des plongeurs de loisir au Royaume-Uni.